Александра Александровна Афанасьева-Шевчук (23 апреля 1981, Киев, Украина, СССР) — российская актриса. C 2009 года работает в Московском государственном театре «У Никитских ворот». Работала в театре «Киноактёра» по договору.

Биография 
Родилась в семье композитора Александра Фёдоровича Афанасьева и заслуженной артистки УССР Ирины Борисовны Шевчук. До шести лет прожила в Киеве. Окончила факультет продюсерства и экономики ВГИКа, некоторое время работала на телевидении, но затем сменила профессию на актёрскую. В 2005 году поступила на актёрский факультет ВГИКа в мастерскую Всеволода Шиловского.

Авария 
22 мая 2013 года приблизительно в 22:00 актриса попала в серьёзную аварию. На 48-м километре трассы «Украина» девушка не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. С открытой травмой черепа она была доставлена в больницу и подключена к искусственной вентиляции лёгких. 11 июня 2013 года Александра вышла из комы, но об обстоятельствах аварии ничего не помнила. На реабилитацию ушло несколько месяцев.

Личная жизнь 

С 2016 года замужем за продюсером Дмитрием Гузеевым.

Фильмография

Клипы 
1999 — «Тётя Тань» (исп. Михаил Шуфутинский)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники ВГИКа